Нер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Нер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Нер () — річка у Польщі
 Арт Ван дер Нер (; 1603/1604, Горінхем — 9 листопада 1677, Амстердам) — голландський живописець епохи Золотого століття; родоначальник жанру нічного пейзажу.